Die Samsung Open 2001 waren ein Tennisturnier, das vom 18. bis 23. Juni 2001 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurde die Heineken Trophy in ’s-Hertogenbosch ausgetragen, die wie die das Turnier in Nottingham zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Franzose Sébastien Grosjean, der in diesem Jahr nicht erneut antrat. Stattdessen gewann der an vier gesetzte Schwede Thomas Johansson seinen sechsten Titel der Karriere. Im Finale schlug er Harel Levy, der sein zweites Finale erreicht hatte.
Im Doppel konnte Donald Johnson seinen Titel verteidigen. Er trat aber diesmal nicht mit Piet Norval an, sondern mit Jared Palmer. Das Paar war topgesetzt und sie gewannen ihren vierten Titel zusammen. Im Finale schlugen sie die ungesetzten Australier Andrew Kratzmann und Paul Hanley.

Das Preisgeld betrug 375.000 US-Dollar, die finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 28 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 20 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 26 kB)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Nottingham